Arcizans kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Arcizans-Dessus, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien, 
 Arcizans-Avant, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien,